es un futbolista japonés que juega como guardameta en el F. C. Imabari de la J3 League.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Kanagawa
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Cerezo Osaka
Futbolistas del Cerezo Osaka sub-23
Futbolistas del FC Machida Zelvia
Futbolistas del Mito HollyHock
Futbolistas del FC Imabari
Guardametas de fútbol